Rickenbacher – abitanti di Rickenbach (Basilea Campagna)
Rickenbacher – abitanti di Rickenbach (Lucerna)
Rickenbacher – abitanti di Rickenbach (Turgovia)
Rickenbacher – abitanti di Rickenbach (Zurigo)